The Fall Guy – film del 1912 prodotto da William D. Foster
 The Fall Guy – film del 1921 diretto da Larry Semon e Norman Taurog
 The Fall Guy – film del 1930 diretto da Leslie Pearce
 The Fall Guy – film del 1955 diretto da Dave O'Brien
 Professione pericolo (The Fall Guy) – programma televisivo degli anni '80
 The Fall Guy – videogioco del 1984